Linxia kan avse följande platser i Kina:

 Linxia – autonom prefektur i Gansu-provinsen (Línxià Huízú Zìzhìzhōu)
 Linxia (härad) – härad i Linxia (Linxia Xian) 
 Linxia (stad) – stad på häradsnivå i Linxia (Linxia Shi)

WP:Projekt Kina